Ильц () — ярмарочный посёлок в Австрии, расположен в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Фюрстенфельд. Население составляет 3753 человек (на 1 января 2015 года). Занимает площадь 39,3 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Ханнес Фюрндрат (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 мест.
 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 1 местo.
 Gemeindeliste Team Friedheim занимает 10 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии